Le district de Lugano est un district du canton du Tessin en Suisse. 

Le district compte 47 communes, dont le chef-lieu : Lugano.

Communes

Fusions de communes

Notes et références 

Lugano